Anglo est le préfixe utilisé pour désigner :

les relations entre l'Angleterre et un autre pays :
Anglo-américain
Anglo-français
ce qui a rapport avec la langue anglaise:
Anglophone
Ce qui est issu de la culture ou du pays d'Angleterre
 Par exemple, les Anglo-Australiens sont les descendants des immigrés anglais.

Anglo, employé seul, est un nom qui par abréviation désigne surtout :
le cheval anglo-arabe (principalement en Europe)
un anglophone (principalement au Canada).

Voir aussi 
 Anglo-Saxons